Lelików, Lelikowo – przysiółek wsi Potasznia w Polsce, województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Milicz
 Lelików, Lelikowo (białorus. Лелікава, Lelikawa, ros. Леликов, Леликово) – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie dywińskim
 Lelikowo (ros. Леликово) – miejscowość w Rosji, w Republice Karelii